Ботсвана принимала участие в Летних Олимпийских играх 1980 года в Москве (СССР) в первый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли семь легкоатлетов.

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 7

 Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1980 года